São Paulo Challenger 1987 steht für:

 São Paulo Challenger I 1987
 São Paulo Challenger II 1987
 São Paulo Challenger III 1987